Gastag ist der Ortsname von

 Gastag (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Gastag (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gastag (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gastag (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Gastag (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

Gastag (Erdgas) ist im Bereich der Gaswirtschaft ein festgelegter Zeitraum von 24 Stunden.